Васил (Василий) Тръпков Мишайков е български юрист, главен прокурор на Върховния касационен съд от 1883 до 1884 година.

Биография 
Васил Мишайков е роден в 1840 година в Битоля. Произхожда от големия български род Мишайкови от село Пътеле, Южна Македония, днес Агиос Пантелеймонас, Гърция. Братов син е на Петър Мишайков, бъдещия владика Панарет Пловдивски и на видния български лекар и общественик Константин Мишайков. Брат му Евгений е виден български духовник, а другият му брат Диаманди е сърбоманин, смятан за един от основателите на македонизма. Васил Мишайков учи в Битоля и Атина (1861 – 64). Завършва право в Москва, след което работи като секретар на чичо си митрополит Панарет Пловдивски. От 18 август 1883 до 30 януари 1884 година е главен прокурор на Върховния касационен съд.

Васил Мишайков умира в 1897 година в София. Синът му Петко Василев Мишайков, роден 1886 година, е офицер от Българската армия – полковник.

Родословие

Бележки 

Български юристи от Македония
Родени в Битоля
Мишайкови
Български прокурори
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
По произход от Пътеле